Весенний кубок Санкт-Петербурга по футболу 1910  стал III из проводимых Санкт-Петербургской футбол-лигой первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем и обладателем кубка «Спорта» стал во второй раз подряд клуб «Спорт».

Организация и проведение турнира 

В этом сезоне число участников Весеннего кубка было существенно увеличено за счёт допуска минорных (младших) команд клубов. Всего участвовали 17 команд, представлявшие все 10 входящих в Петербургскую футбол-лигу клубов

 «Меркур» (3 команды)
 «Спорт» (2 команды)
 «Коломяги» (2 команды)
 «Триумф» (2 команды)
 «Надежда» (2 команды)
 «Петровский» (2 команды)
 «Павловск»
 «Интернационал»
 «Удельная»
 «Нарва»

Ход турнира 
Турнир стартовал 16 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15 минут), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

Как и предполагалось до начала турнира, победителем в отсутствие «британских» клубов стал «Спорт» — практически единственная в Лиге на тот момент команда достаточно высокого уровня. Ввиду занятости игроков в международных матчах, «Спорт» провёл пять своих игр вне календаря в весьма сжатые сроки в течение всего девяти дней; при этом финал игрался на следующий день после полуфинала. Кроме того, по ходу финального матча с «Коломягами» он, лишившись обоих защитников из-за травмы и удаления, вынужден был заканчивать игру вдевятером, и минимальная победа была добыта «Спортом» не без доли везения.

Турнирная сетка

Матчи

Финал

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1910 год в Санкт-Петербурге